Владимир Маркович:
 Маркович, Владимир (; род. 1939) — хорватский искусствовед, академик.
 Маркович, Владимир (род. 1973) — американский математик.
 Маркович, Владимир Маркович (1936—2016) — советский и российский литературовед, 
  (; род. 1985) — сербский футболист.